Sidqi ist der Familienname folgender Personen:

 Atif Sidqi (1930–2005), ägyptischer Politiker und Ministerpräsident (1986–1996)
 Aziz Sidqi (1920–2008), Premierminister von Ägypten
 Bakr Sidqī (1890–1937), irakischer General
 Ismāʿīl Ṣidqī (1875–1950), ägyptischer Politiker und Premierminister (1930–33, 1946)
 Muhammad Tawfiq Sidqi (1881–1920), ägyptischer Intellektueller und Arzt